ARC Resources é uma companhia petrolífera sediada em Calgary, Canadá.

História 
A companhia foi estabelecida em 1996.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia do Canadá

Ligações externas

Empresas do Canadá